Julien Vermote ist der Name folgender Personen:

* Julien Vermote (Radsportler, 1949) (* 1949), belgischer Radrennfahrer
 Julien Vermote (Radsportler, 1989) (* 1989), belgischer Radrennfahrer